Andy Sutcliffe (Mildenhall, 9 de Maio de 1947 - 13 de julho de 2015) foi um ex-automobilista da Inglaterra.

Todos os Resultados na Fórmula 1 
(legenda)

Pilotos de Fórmula 1 da Inglaterra